Кароліна Плішкова була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки в півфіналі її перемогла Гарбінє Мугуруса.

Мугуруса зрештою виборода титул, перемігши у фіналі Сімону Халеп з рахунком 6–1, 6–0. Програвши у фіналі, Халеп не скористалася своєю третьою за 2017 рік можливістю посісти місце 1-ї ракетки світу WTA, для чого їй не вистачило лише однієї перемоги.

Сіяні гравчині 
Перші вісім сіяних гравчинь виходять без боротьби в друге коло.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Кваліфікація

Сіяні гравчині

Кваліфікувалися

Щасливі лузери 
  Наталія Віхлянцева

Сітка

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

П'ятий кваліфаєр

Шостий кваліфаєр

Сьомий кваліфаєр

Восьмий кваліфаєр

Дев'ятий кваліфаєр

Десятий кваліфаєр

Одинадцятий кваліфаєр

Дванадцятий кваліфаєр

Посилання 
Main Draw 
Qualifying Draw 

Western and Southern Open
Western & Southern Open 2017